

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 110 м с барьерами, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 16—17.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

33 участника разбиты на 5 забегов по 6—8 человек, в полуфинал выходят трое лучших в каждом забеге плюс один по лучшему результату.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Бег с барьерами на Олимпийских играх